Pension Schöller – film del 1930 diretto da Georg Jacoby
Pension Schöller – film del 1952 diretto da Georg Jacoby
Pension Schöller – film tv del 1956 diretto da Ernst Markwardt, Hermann Pfeiffer
Pension Schöller – film del 1960 diretto da Georg Jacoby
Pension Schöller – film tv del 1968 diretto da Fred Kraus
Pension Schöller – film tv del 1976 diretto da Erich Neureuther
Pension Schöller – film tv del 1978 diretto da Heinz Marecek e Karl Stanzl